Superligaen 2005-06 var den 16. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den blev administreret af DBU og fandt sted fra 19. juli 2005 til 14. maj 2006.

FC København fik med førstepladsen en plads i kvalifikationen til UEFA Champions League 2006-07 samt Royal League. Brøndby kom med andenpladsen i kvalifikationen til UEFA Cup 2007-08 og i Royal League. OB kvalificerede sig med tredjeplasen til UEFA Intertoto Cup og Royal League, mens Viborg FF kun kom i Royal League. SønderjyskE og AGF rykkede ned i 1. division.

Deltagere

Stillingen

Kampene 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

Topscorere

Eksterne henvisninger 
 SAS Ligaen 2005-06  hos DBU
 Slutstillingerne 2005/06 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
 Kampoversigt på NetSuperligaen 

2005-06
Fodboldsæson 2005-06